Баландино — деревня в Чесменском районе Челябинской области России. Входит в состав Светловского сельского поселения.

География 
Деревня находится на юго-востоке Челябинской области, в степной зоне, вблизи истока реки Тугунский Лог (приток реки Тееткан), к северу от Тугунского водохранилища, на расстоянии примерно 9 километров (по прямой) к юго-востоку от села Чесма, административного центра района. Абсолютная высота — 311 метров над уровнем моря.

История 
Статус деревни получен в 1950х гг. после размещения в населенном пункте отделение целинного совхоза имени Горького.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 49,5 %, женщины — соответственно 50,5 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 66 %.

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из двух улиц.

Примечания 

Населённые пункты Чесменского района